Navarrensi – abitanti di Engenheiro Navarro
Navarrensi – abitanti di Navarro (Argentina)